Zur Kurt-Schumacher-Straße in Bonn gibt es folgende Artikel:

 Kurt-Schumacher-Straße 2 (Bonn)
 Kurt-Schumacher-Straße 3 (Bonn)
 Kurt-Schumacher-Straße 4/6 (Bonn)
 Kurt-Schumacher-Straße 8 (Bonn)
 Kurt-Schumacher-Straße 10 (Bonn)
 Kurt-Schumacher-Straße 12/14 (Bonn)
 Kurt-Schumacher-Straße 16 (Bonn)
 Kurt-Schumacher-Straße 18/20 (Bonn)
 Kurt-Schumacher-Straße 24 (Bonn)
 Kurt-Schumacher-Straße 26 (Bonn)
 Kurt-Schumacher-Straße 28 (Bonn)